Norton United FC (celým názvem: Norton United Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Stoke-on-Trent v nemetropolitním hrabství Staffordshire. Založen byl v roce 1989. Po sezóně 2015/16 klubové vedení ohlásilo rezignaci z Northern Premier League a následné ukončení činností ve fotbalových soutěžích.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Norton Cricket Club & Miners Welfare Institute s kapacitou 1 500 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 2014/15
 FA Trophy
 Preliminary Round: 2014/15
 FA Vase
 4. kolo: 2011/12

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1989–1994: Staffordshire Senior League
 1994–1997: Midland Football League (Division One)
 1997–2001: Midland Football League
 2001–2008: North West Counties League (Division Two)
 2008–2012: North West Counties League (First Division)
 2012–2014: North West Counties League (Premier Division)
 2014–2015: Northern Premier League (Division One South)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 9. května 2015 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1989
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015
Staffordshire